Euphrase est un nom propre qui peut désigner plusieurs saints chrétiens :

 Euphrase d'Andujar (), ou Euphraise, évêque, l'un des sept apôtres de l'Espagne avec Torquat, Ctésiphon, Second, Indalèce (Indalecio), Cecilius, Hesychius, martyr ; fêté le 15 mai.
 Euphrase de Clermont († 514 ou 515), ou Euphraise, ou Euphrasius ou Eufrasius, évêque de Clermont en Auvergne ; fêté le 14 janvier en Occident et le 15 mai en Orient.

Sources et références